Teriyaki Boyz () — японская хип-хоп группа, состоящая из рэперов Ilmari и Ryo-Z из группы Rip Slyme, Verbal из M-Flo, рэпера Wise и Nigo, диджея и основателя популярного японского бренда A Bathing Ape. Группа сотрудничала с такими известными исполнителями, как Канье Уэст, Pharrell, Busta Rhymes и Big Sean.

Два трека группы («Tokyo Drift (Fast & Furious)» и «Chō L A R G E») попали в саундтрек к фильму Тройной Форсаж.

Дискография

Альбомы 
 2006: Beef or Chicken
 2009: Serious Japanese
 2009: Delicious Japanese

 Синглы 
 2006: HeartBreaker 2007: I Still Love H.E.R. (совместно с Kanye West)
 2008: Zock On! (совместно с Pharrell и Busta Rhymes)
 2009: Work That! (совместно с Pharrell и Chris Brown)

 Также приняли участие 
 2006: The Fast and the Furious: Tokyo Drift (саундтрек) 01. «Tokyo Drift (Fast & Furious)»
 07. «超 L A R G E [Chō L A R G E]» (совместно с Pharrell)

 DVD 
 2006: The Official Delivery Iccho 2008: WORLD TOUR 2007 2009: Do You Japanese? Tour @ Zepp Tokyo DVD"

Ссылки 
 Официальный сайт Teriyaki Boyz
 Официальный сайт Rip Slyme
 Официальный сайт m-flo
 Официальный сайт WISE
 Официальный сайт Bathing Ape

Музыкальные коллективы, появившиеся в 2005 году
Поп-группы Японии